Нико́ль Са́лливан () — американская актриса.

Ранние годы 
Николь Салливан родилась в 1970 году в семье политического деятеля Эдварда Салливана.

Карьера 
Наиболее известна благодаря ролям в ситкомах «Безумное телевидение» (1995—2001) и «Король Квинса» (2001—2007). Также она играла роль Джилл Трейси в телесериале «Клиника» и занималась озвучиванием таким мультсериалов как «Ким Пять-с-Плюсом», «Семейство Сатурдей», «Домашние коты», «В гости к Робинсонам», «Пингвины из Мадагаскара» и других.

Личная жизнь 
С 2006 года Николь замужем за актёром Джейсоном Пакемом. У супругов есть два сына — Дашел Пирс Пакем (род. 12.05.2007) и Бекетт Эдвард Пакем (род. 31.08.2009).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета